Lexington Steele, nome artístico de Clifton Britt, (Nova Jérsia, 28 de novembro de 1969) é um ator, diretor e produtor de filmes porno norte-americano.

Biografia 
O ator começou a fazer filmes pornográficos em 1994, sendo que até 1997, fez pouquíssimos filmes, entrando definitivamente no cinema adulto em 1997, tendo realizado até o começo de 2006 por volta de 560 filmes, sendo que desses, um pouco mais de 40 como diretor. É conhecido pelo enorme pênis, com cerca de "30 cm".

Filmografia parcial 
 Balls Deep - vários números
 Booty Talk - vários números
 Chasing The Big Ones - vários números
 Cumback Pussy - vários números
 Gang Bang Girl - vários números
 Gangland - vários números
 Heavy Metal - vários números
 Lex Steele XXX - vários números
 Little White Chicks... Big Black Monster Dicks - vários números
 Nasty Nymphos - vários números
 Panochitas - vários números
 Sugarwalls - vários números
 Up Your Ass - vários números

Prêmios

AVN (Adult Video News) 
 2006 - Melhor na Categoria "Interracial Release" Lex Steele XXX # 5 
 2005 - Melhor Cena de Sexo Anal - Video - Lex Steele XXX # 3 (ao lado de Katsumi)
 2003 - Melhor Performance Masculina do Ano 
 2003 - Melhor Cena de Sexo Anal - Video - Babes In Pornland: Interracial Babes (ao lado de Jewel De'Nyle) 
 2003 - Melhor na Categoria "Couples Sex Scene" - Video - Lex the Impaler # 2 (ao lado de Alexa Rae) 
 2002 - Melhor Performance Masculina do Ano
 2001 - Melhor na Categoria "Couples Sex Scene" - Video - West Side (ao lado de Inari Vachs) 
 2000 - Melhor Cena de Sexo Anal - Video - Whack Attack # 6 (ao lado de Anastasia Blue) 
 2000 - Melhor Performance Masculina do Ano

XRCO (X-Rated Critics Organization) 
 2004 - Melhor na Categoria "Sex Scene, Couple" - Lex Steele XXX # 3 (ao lado de Katsumi) 
 2003 - Indicado - Performance Masculina do Ano
 2003 - Indicado - Categoria "3-Way" - Initiations # 12 (ao lado de Sativa e Olivia O'Lovely) 
 2001 - Melhor Performance Masculina do Ano 
 2001 - Melhor na Categoria "Threeway Sex Scene" - Up Your Ass # 18 (ao lado de Aurora Snow e MR. Marcus)

Ligações externas
 Página oficial 
 Lex Steele no Adult Film Database 
 Lex Steele no Internet Adult Film Database
 Lex Steele no IMDB

Steele, Lexington
Naturais de Nova Jérsei
Batistas dos Estados Unidos
Atores pornográficos afro-americanos
Corretores de bolsa dos Estados Unidos
Afro-americanos